Grote egeltenrek
 Kleine egeltenrek